Ел Капири има више значења:

 Ел Капири (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капири, Лас Палмас (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику